Володарь Глебович (1090-е — после 1167) — князь Минский (1151—1159; 1165—1167), Городцовский (1159—1165) и Полоцкий (1167) из Полоцкой ветви Рюриковичей. Сын Минского князя Глеба Всеславича и княжны Владимиро-Волынской Анастасии Ярополковны, брат Ростислава Глебовича.

Возможно в 1135/1136 женился на Рыксе, дочери Болеслава III и вдове Магнуса Сильного. По одной из версий этот брак был заключён с целью создания союза Болеслава III с полоцкими князьями против союза короля Дании Эрика II с потомками Владимира Мономаха. Брак оказался недолговечен, Рыкса, видимо, развелась с Володарем и повторно вышла замуж за шведского короля Сверкера.

Дети 
 ? София Володаревна (около 1140—1198), впоследствии жена короля Дании Вальдемара I.
 ? Владимир Володаревич (1140-е — 1216)
 ? Василько Володаревич (1140-е — 1222)

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 Самонова, М.Н. Полоцкое княжество в системе династических связей и политических взаимоотношений Руси со Скандинавией и Польшей в XI – начале XIII вв. / М.Н. Самонова // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. Вып. 5. – Минск : РИВШ, 2012. – С. 7–25. 

Изяславичи Полоцкие
Князья минские
Князья полоцкие
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Родившиеся в 1090-е годы
Умершие в 1160-е годы
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Рюриковичи по алфавиту